Nintendo Company Limited, empresa multinacional japonesa dedicada als videojocs
 Norwegian Cruise Line, companyia de creuers dels Estats Units
 National Central Library, biblioteca nacional de la República de la Xina
 National City Lines, grup d'empreses de transports responsable de l'afer anomenat escàndol dels tramvies dels Estats Units
 Nivell de convecció lliure, límit inferior de la capa de la troposfera de màxima energia potencial de convecció disponible
 Ceroidelipofuscinosi neuronal (del seu nom en anglès Neuronal Ceroid Lipofuscinosis), família de malalties neurodegeneratives hereditàries
 NCL també és l'acrònim de la Universitat de Newcastle, universitat pública amb seu a Newcastle upon Tyne (Regne Unit)